Gli iguanodontidi (Iguanodontidae) sono un gruppo di dinosauri erbivori caratteristici del Cretacico, ma originatisi nel Giurassico (Callovosaurus e Camptosaurus). Questi grossi erbivori semibipedi appartengono all'ordine Ornithischia, sottordine Ornithopoda, e includono uno dei dinosauri più conosciuti: Iguanodon.

Erbivori dominanti 
Diffusi praticamente in tutti i continenti nel periodo del loro massimo splendore, ovvero il Cretaceo inferiore, gli iguanodontidi erano grossi animali che vagavano per le pianure e le foreste in costante ricerca di cibo, presumibilmente in grandi branchi. Dotati di un impianto di masticazione del fogliame piuttosto efficace e di un largo becco (che suggerisce una dieta di piante non selettiva), essi furono probabilmente i principali artefici del declino dei sauropodi, i giganteschi erbivori dal collo lungo, ma vennero a loro volta soppiantati in quasi tutti i territori dai loro parenti più stretti, gli adrosauridi.

Da molti a pochi generi

Spesso questa famiglia è usata per contenere un vasto numero di specie dalle caratteristiche molto diverse fra loro: oltre a generi "classici" come Iguanodon, nel gruppo vengono posti anche Ouranosaurus (munito di una vela o gobba dorsale), Muttaburrasaurus (un tardo rappresentante molto primitivo) e varie forme particolarmente evolute, in realtà strettamente imparentate con gli adrosauri. Oltre a queste forme, per un lungo periodo ogni fossile di grosso ornitopode del Cretaceo inferiore dalla dubbia identità veniva classificato in questo calderone, ad esempio Procerosaurus, Albisaurus, Craspedodon e Anoplosaurus. Una riorganizzazione del materiale, però, ha mostrato che solo Iguanodon e pochi altri generi affini fanno parte della famiglia. Tra questi, da ricordare i due "giganti" Lanzhousaurus e Lurdusaurus, dalle forme particolarmente pesanti.

Caratteristiche 

Le principali sinapomorfie degli iguanodontidi sono le seguenti:
 tendini ossificati che andavano a incrociarsi per irrobustire la colonna vertebrale;
 perdita dei denti premascellari;
 formazione di una batteria dentaria;
 fusione delle ossa del polso;
 musi allungati terminanti in un largo becco corneo;
 secondo e terzo (e in alcuni casi anche quarto) dito della mano a forma di zoccolo;
 "pollici" (aculei fusi al polso);
 tibia più corta del femore (caratteristica degli animali camminatori);
 locomozione quadrupede facoltativa.
Ci sono anche altre caratteristiche minori.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

Ornitopodi
Taxa privi di autore di classificazione